Aselmeyer ist der Name von

 Karl Aselmeyer (1858–1940), Unternehmer; deutscher Honorarkonsul in Neapel
 Château Aselmeyer, Villa in Neapel
 Carina Aselmeyer (* 1992), deutsche Handballspielerin